Музей Некрасова — музеи, посвящённый жизни и деятельности поэта Николая Алексеевича Некрасова.

Россия 

 Карабиха (музей-заповедник) — музей-усадьба Некрасова в деревне Карабиха Ярославского района Ярославской области, в 15 км южнее Ярославля.
 Музей-квартира Н. А. Некрасова — в Санкт-Петербурге.
 Дом-музей Н. А. Некрасова — в принадлежавшем ему охотничьем домике в городе Чудово Новгородской области.

См. также 
 Грешнево — родовая усадьба Некрасова, во флигеле которой до 2001 года существовал музей.